Il doppio  del BVA Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Frederico Gil e Jaroslav Pospíšil hanno battuto in finale Franco Ferreiro e Rubén Ramírez Hidalgo 6–4, 6–4.

Teste di serie

  Franco Ferreiro /  Rubén Ramírez Hidalgo  (finale)
  Facundo Bagnis /  Eduardo Schwank (quarti di finale)

  Rogério Dutra da Silva /  Júlio Silva (semifinali)
  Daniel Muñoz de la Nava /  Iván Navarro (primo turno)

Tabellone

Note 
 

BVA Open 2011